Rosa silvestre puede referirse a:
 el nombre común de la planta Paeonia broteri;
 el nombre común de la planta Rosa canina;
 el nombre común de la planta Rosa corymbifera; o
 el nombre común de la planta Rosa gallica.